Le Gone du Chaâba
Oued Chaaba